Le tournoi de tennis d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute du 16 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Nicole Vaidišová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marta Marrero et Antonella Serra Zanetti.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Istanbul
Sport en Turquie en 2005
Tennis en mai 2005